Algebraisk notation kan betyde:

 Algebraisk notation (skak), en metode til at nedskrive trækkene i et skakspil
 Matematisk notation for algebra